Jim Brown kan syfta på:

 Jim Brown (1908–1994), skotsk-amerikansk fotbollsspelare
 Jim Brown (1936), amerikansk fotbollsspelare och skådespelare
 Jim Ed Brown (1934–2015), amerikansk countrysångare